

Голявіно — присілок, Вацький район, Нижньогородська область
 Голявіно — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область